Соревнования по метанию копья у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 10 и 12 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в метании копья являлся Джулиус Йего из Кении.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 83,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 10 августа 2017 года. В сектор вышли 32 участника. Йоханнес Феттер показал лучший результат в истории квалификаций на чемпионатах мира — 91,20 м.

Финал 
Основные соревнования в метании копья у мужчин состоялись 12 августа 2017 года. Йоханнес Феттер довольно много проиграл своему лучшему результату в сезоне (почти 5 метров) и даже результату в квалификации, но броска на 89,89 м в первой же попытке хватило, чтобы до конца соревнований сохранить первое место. Два чешских метателя копья установили личные рекорды и завоевали медали. Якуб Вадлейх уступил чемпиону 16 см и стал вторым, а Петр Фридрих в заключительной попытке опередил олимпийского чемпиона 2016 года Томаса Рёлера в борьбе за бронзовую медаль. Сразу 12 финалистов отправили копьё за 80 метров, что случилось всего лишь во второй раз в истории мировых первенств.

Примечания

Ссылки 
 

метание